Il Fever-Tree Championships è stato un torneo di tennis giocato su campi di Erba, facente parte dell'ATP World Tour 500 series, nell'ambito dell'ATP Tour 2019. È stata la 117ª edizione dell'evento e si è giocato nell'impianto del Queen's Club a Londra, in Inghilterra, dal 17 al 23 giugno 2019.

Partecipanti

Teste di serie 

* Ranking al 10 giugno 2019.

Altri partecipanti 
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card:
  Jay Clarke
  Daniel Evans
  Feliciano López

Il seguente giocatore è entrato in tabellone come special exempt:
  Adrian Mannarino

I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:

  Aljaž Bedene
  Alexander Bublik
  Nicolas Mahut
  James Ward

Il seguente giocatore è entrato in tabellone come lucky loser:
  Roberto Carballés Baena

Ritiri 
Prima del torneo
  Adrian Mannarino → sostituito da  Roberto Carballés Baena
Durante il torneo
  Juan Martín del Potro

Punti e montepremi

Campioni

Singolare 

 Feliciano López ha sconfitto in finale  Gilles Simon con il punteggio di 6-2, 64-7, 7-62.
 È il settimo titolo in carriera per López, primo della stagione.

Doppio 

 Feliciano López /  Andy Murray hanno sconfitto in finale  Rajeev Ram /  Joe Salisbury con il punteggio di 7-66, 5-7, [10-5].

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Fever-Tree Championships 2019